Daniel Nestor e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo e l'hanno riconfermato battendo i gemelli Bob e Mike Bryan 7-67 63-7 7-63 6-3

Teste di serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (finale)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (campione)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (primo turno)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (quarti di finale)
  Bruno Soares /  Kevin Ullyett (quarti di finale)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (primo turno)
  Maks Mirny /  Andy Ram (terzo turno)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (quarti di finale)

 Wesley Moodie /  Dick Norman (semifinali) 
 Travis Parrott /  Filip Polášek (secondo turno) 
 Marcelo Melo /  André Sá (secondo turno) 
 Jeff Coetzee /  Jordan Kerr (secondo turno) 
 František Čermák /  Michal Mertiňák (secondo turno) 
 Rik De Voest /  Ashley Fisher (primo turno) 
 Martin Damm /  Robert Lindstedt (terzo turno) 
 Stephen Huss /  Ross Hutchins (primo turno)

Coppie passate dalle qualificazioni 
  Chris Eaton /  Alexander Slabinsky
  Santiago González /  Travis Rettenmaier
  Kevin Anderson /  Somdev Devvarman
  Prakash Amritraj /  Aisam-ul-Haq Qureshi

Coppie che hanno ricevuto una wildcard 
  James Auckland /  Joshua Goodall
  Alex Bogdanović /  James Ward
  Jamie Delgado /  Jonathan Marray
  Colin Fleming /  Kenneth Skupski
  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4 

Torneo di Wimbledon 2009
ATP World Tour 2009